Плавт (Plautus) е име на:

 Тит Маций Плавт (254-184 пр.н.е.), римски поет
 Гай Рубелий Плавт (33-62), конкурент на император Нерон